Alta voltagem pode se referir a:

 Alta tensão, termo usado para definir a classificação de uma rede elétrica
 Alta Voltagem (álbum), da banda Metal Nobre
 Crank 2: High Voltage, filme de 2009, chamado no Brasil de Adrenalina 2: Alta Voltagem